Tae pode ser:

 Tampão TAE
 Yang Tae-Young
 Tae Sekihara

Desambiguação